Deux écrivains espagnols ont porté le nom de Moratín :
 Nicolás Fernández de Moratín (1737-1780)
 Leandro Fernández de Moratín (1760-1828), fils du précédent

Voir aussi 
 
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique